XX Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 10-25 maja 1967 roku. Do 16-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2307 km, wystartowało 120 zawodników z 20 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (10 maja 1967), dookoła Warszawy (112 km)

II etap, (11 maja 1967), Kutno – Poznań (176 km)

III etap, (12 maja 1967), Poznań – Bydgoszcz (134 km)

IV etap, (13 maja 1967), Bydgoszcz – Słupsk (214 km)

V etap, (14 maja 1967), Sławno – Koszalin (42 km), jazda indywidualna na czas

VI etap, (14 maja 1967), Koszalin – Szczecin (160 km)

VII etap, (16 maja 1967), Szczecin – Berlin (157 km)

VIII etap, (17 maja 1967), Berlin – Lipsk (210 km)

IX etap, (18 maja 1967), Lipsk – Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

X etap, (18 maja 1967), Halle – Gera (112 km)

XI etap, (19 maja 1967), Gera – Karl-Marx-Stadt (180 km)

XII etap, (21 maja 1967), Karl-Marx-Stadt – Pilzno (170 km)

XIII etap, (22 maja 1967), Pilzno – Uście nad Łabą (170 km)

XIV etap, (23 maja 1967), Uście nad Łabą – Liberec (128 km)

XV etap, (24 maja 1967), Liberec – Hradec Králové (155 km)

XVI etap, (25 maja 1967), Hradec Králové – Praga (147 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Brak koszulki.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 268-273.

Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1967
1967 w polskim sporcie
1967 w Europie
1967 w kolarstwie